Instant Karma (englisch für „sofortiges Karma“) bezeichnet:

 Instant Karma!, ein Lied von John Lennon
 Instant Karma: All-Time Greatest Hits, ein Kompilationsalbum von John Lennon
 Instant Karma – The Amnesty International Campaign to Save Darfur, ein Benefizalbum; siehe Make Some Noise – The Amnesty International Campaign to Save Darfur
 Instant Karma (Band), eine Tanzmusikband
 Instant Karma (Label), ein Independent-Label
 Instant Karma (Realfilm), ein Film von Roderick Taylor
 Instant Karma (Animationsfilm), ein Animationsfilm 
 Instant Karma (Roman), ein Roman von Mark Swartz
 Instant Karma, der englische Titel der Folge Einmal Karma, bitte! der TV-Serie Dr. House; siehe Dr. House/Episodenliste#Staffel 6

Siehe auch:
 Karma